Lucius Cornelius Balbus (maior) - Romeins politicus en vriend van Julius Caesar
Lucius Cornelius Balbus (minor) - Romeins politicus en militair